Maciachini peut désigner :
 Carlo Maciachini (1818-1899) : un architecte italien ;
 Machiachini : une station du métro de Milan